|-
| 88501 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88502 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88503 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88504 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88505 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88506 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88507 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88508 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 88509 - || || 22 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88510 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88511 - || || 24 d'agost, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 88512 - || || 25 d'agost, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 88513 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88514 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88515 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88516 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88517 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88518 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88519 - || || 31 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88520 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88521 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88522 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88523 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88524 - || || 27 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88525 - || || 25 d'agost, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 88526 - || || 23 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 88527 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88528 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88529 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88530 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88531 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88532 - || || 31 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88533 - || || 23 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88534 - || || 22 d'agost, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 88535 - || || 28 d'agost, 2001 || Bergisch Gladbach | W. Bickel
|-
| 88536 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88537 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88538 - || || 21 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88539 - || || 22 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 88540 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88541 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88542 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88543 - || || 22 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88544 - || || 22 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88545 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88546 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88547 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88548 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88549 - || || 22 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88550 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88551 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88552 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88553 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88554 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88555 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88556 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88557 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88558 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88559 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88560 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88561 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88562 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88563 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88564 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88565 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88566 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88567 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88568 - || || 24 d'agost, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 88569 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88570 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88571 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88572 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88573 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88574 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88575 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88576 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88577 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 88578 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88579 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88580 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88581 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88582 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88583 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88584 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88585 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88586 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88587 - || || 25 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88588 - || || 25 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 88589 - || || 25 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88590 - || || 25 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88591 - || || 25 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 88592 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88593 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88594 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 88595 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88596 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88597 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88598 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88599 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 88600 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
8